Het PDC William Hill World Darts Championship 2019 was de 26ste editie van het World Darts Championship dat georganiseerd werd door de Professional Darts Corporation. Het toernooi begon op 13 december 2018 en werd traditiegetrouw gehouden in het Alexandra Palace te Londen.
De finale werd gespeeld op 1 januari 2019. Michael van Gerwen wist het toernooi te winnen door in de finale Michael Smith te verslaan.

Rob Cross was de titelverdediger. Hij wist in de finale van de vorige editie Phil Taylor te verslaan, die daarna zijn pijlen definitief in de wilgen hing. Op 28 december verloor hij echter in de achtste finale met 2-4 van Luke Humphries.

Opzet en gekwalificeerde spelers 
Het deelnemersveld bestond uit 96 spelers. Dit was een stijging van 24 spelers ten opzichte van de vorige editie. De top-32 spelers van de PDC Order of Merit op 26 november 2018 (na de Players Championship Finals) plaatsten zich direct voor het toernooi.

Via de Pro Tour Order of Merit kwalificeerden de tweeëndertig hoogste niet-gekwalificeerde spelers van de PDC Pro Tour 2018 zich.

Nieuw in deze editie was de plaatsing van tweeëndertig qualifiers vanuit de hele wereld, waaronder minimaal twee vrouwelijke deelnemers.

Deelnemers:

* Corey Cadby moest zich afmelden vanwege een gebroken arm, naar aanleiding van een auto-ongeluk. Hij werd vervangen door Matthew Edgar.
** Oorspronkelijk was er een kwalificatieplaats gereserveerd voor de wereldkampioen bij de jeugd. Aangezien deze wereldkampioen, Dimitri Van den Bergh al via de reguliere route geplaatst was, werd deze plaats afgestaan aan een extra PDPA-Qualifier.
*** Tahuna Irwin mocht aanvankelijk meedoen als DPNZ Qualifier, maar kreeg geen visum. Dit gebeurde hem eerder tijdens het jeugd-WK van 2017. Zijn plek werd ingenomen door Craig Ross.

Prijzengeld 
De prijzenpot van het PDC World Darts Championship 2019 bedroeg £2.500.000, een verhoging van £ 700.000 vergeleken met de vorige editie.

Verdeling prijzengeld

Speelschema

Eerste ronde (laatste 96) 
In de eerste ronde waren de geplaatste spelers vrijgeloot.

Tweede ronde en verder (vanaf laatste 64) 

Darts in 2018
Darts in 2019
2019